Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Córdoba Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 2. und 3. Februar 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 53 kB)

Tennisturnier in Córdoba (Argentinien)
ATP Tour 2019